Kohn est une variante du nom Cohen, souvent trouvée dans les pays germanophones chez les descendants de Juifs ayant résidé dans ces pays.

Personnalités 

 Bernard Kohn (1931-), architecte franco-américain ;
 David Kohn (1838-1915), érudit du judaïsme du  ;
 Édouard Kohn (1825-1895), financier européen ;
 Eduardo Kohn, professeur agrégé d'anthropologie et écrivain ;
 Maurice Kohn (1881-1929), juriste et homme politique luxembourgeois ;
 Francis Kohn (1949-), prêtre catholique français, ayant occupé des fonctions importantes dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse ;
 Franz Kohn (1857-1909), entrepreneur allemand ;
 Georges André Kohn (1932-1945), un juif français déporté et tué à l'âge de 12 ans ;
 Jacques Kohn (1929-2012), magistrat français, fils de Samuel Kohn, déporté à Auschwitz ;
 Ladislav Kohn (1975-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Max Kohn (1951-), psychanalyste français ;
 Max Kohn (1954-), peintre et sculpteur luxembourgeois ;
 Robert Kohn (1953-), mathématicien américain ;
 Rudolf Kohn (1900-1942), photographe documentaire tchécoslovaque assassiné à Auschwitz ;
 Samuel Kohn (1901-1943), fondé de pouvoir dans une banque, déporté à Auschwitz ; c'est le père de Jacques Kohn ;
 Suzanne Kohn (1911-2000), aviatrice française ;
 Walter Kohn (1923-2016), physicien autrichien, lauréat du prix Nobel de chimie en 1998.

Voir aussi 
 
 Cohen (judaïsme)

Patronyme juif